Trump může znamenat:

příjmení
 Donald Trump (* 1946) – 45. prezident USA, podnikatel
 Ivana Trumpová (1949–2022) – americká podnikatelka
 Donald Trump Jr. (* 1977) – americký podnikatel, syn Donalda a Ivany
 Ivanka Trumpová (* 1981) – americká modelka a podnikatelka, dcera Donalda a Ivany
 Kelly Trump (* 1970) – německá pornoherečka
 Judd Trump (* 1989) – britský hráč snookeru

jiný význam
 Trump Tower – více objektů (hotely, mrakodrapy)

podobný výraz
 tramp – vyznavač trampingu

Externí odkazy